Waterston kan som auktorsförkortning betyda:

 James Waterston
 John MacLaren Waterston

Robotskapade auktorsförkortningar